A lap egyes talliumvegyületek összegképletét sorolja fel. 


A magyar Wikipédia szócikkeiben található talliumvegyületek összegképlete

További talliumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

Kémiai listák